Натуральне число 1091
 1091 рік до нашої ери
 1091 рік нашої ери